E 516 steht für
 Calciumsulfat, nach den EU-Lebensmittelzusatzstoffnummern
 das Mähdreschermodell Fortschritt E 516

Abkürzung